

Памятные даты

Юбилеи музыкантов

В память музыкантов 
 360 лет — Алессандро Скарлатти, дирижёр, композитор
 310 лет — Джованни Перголези, композитор
 310 лет — Томас Арн, композитор
 260 лет — Клод Жозеф Руже Де Лиль, композитор, поэт
 250 лет — Людвиг ван Бетховен, композитор, пианист, последний представитель «венской классической школы»
 210 лет — Уле Булль, композитор, скрипач
 210 лет — Фредерик Шопен, композитор, пианист
 200 лет — Александр Серов, композитор, музыковед
 180 лет — Пётр Чайковский, дирижёр, композитор, педагог
 160 лет — Хуго Вольф, композитор
 150 лет — Виктор Калинников, дирижёр, композитор
 150 лет — Франц Легар, дирижёр, композитор
 140 лет — Николай Метнер, композитор, педагог, пианист
 120 лет — Исаак Дунаевский, дирижёр, композитор, народный артист РСФСР
 120 лет — Курт Вайль, композитор
 110 лет — Сэмюэл Барбер, композитор
 100 лет — Михаил Меерович, композитор
 100 лет — Юбер Жиро, композитор, поэт
 100 лет — Рави Шанкар, композитор
 100 лет — Дэйв Брубек, джазовый пианист, композитор
 90 лет — Орнетт Коулман, джазовый саксофонист, композитор, трубач
 90 лет — Жан Гийу, композитор, органист
 80 лет — Джон Леннон, музыкант, певец, гитарист
 80 лет — Аркадий Агабабов, композитор
 75 лет — Боб Марли, певец, музыкант
 75 лет — Лемми, музыкант, бас-гитарист, певец (Motorhead)
 70 лет — Хуан Габриель, композитор, певец
 70 лет — Натали Коул, джазовая певица
 60 лет — Майкл Хатчинс, певец, музыкант (INXS)
 60 лет — Александр Башлачёв, рок-музыкант
 50 лет — Михей Джуманджи, музыкант

Отмечающие юбилейные даты 
 90 лет — Дитер Шнебель, композитор
 80 лет — Том Джонс, певец
 80 лет — Ринго Старр, музыкант, певец, ударник
 80 лет — Джорджо Мородер, композитор
 80 лет — Владимир Косма, дирижёр, композитор, музыкант, скрипач
 80 лет — Давид Тухманов, композитор, Народный артист Российской Федерации
 80 лет — Эдуард Ханок, композитор, музыкант, народный артист Белоруссии
 75 лет — Род Стюарт, певец
 75 лет — Эрик Клэптон, певец, музыкант, гитарист
 75 лет — Ричи Блэкмор, музыкант, гитарист (Deep Purple)
 75 лет — Брайан Ферри, певец
 70 лет — Надежда Бабкина, исполнительница русских народных песен
 70 лет — Александр Буйнов, композитор, певец, народный артист Российской Федерации
 70 лет — Стиви Уандер, композитор, музыкант, певец
 70 лет — Агнета Фальтског, певица (ABBA)
 70 лет — Питер Гэбриэл, певец, музыкант
 60 лет — Боно, певец, музыкант
 60 лет — Стив Вай, музыкант, гитарист
 60 лет — Сара Брайтман, оперная певица
 60 лет — Игорь Матвиенко, композитор, продюсер
 60 лет — Игорь Николаев, композитор, певец, поэт, продюсер
 50 лет — Роман Рябцев, композитор, певец
 50 лет — Дмитрий Маликов, композитор, певец, телеведущий, народный артист Российской Федерации
 50 лет — Шура Би-2 (Александр Уман), композитор, музыкант, певец
 50 лет — Ян Марти, композитор, музыкант, певец
 50 лет — Мария Бурмака, певица, народная артистка Украины
 50 лет — Ирина Билык, певица, композитор, народная артистка Украины
 50 лет — Мерайя Кэри, певица
 50 лет — Гленн Медейрос, певец
 40 лет — Кристина Агилера, певица
 40 лет — Варя Демидова (Варвара Тимченко), автор и исполнительница собственных песен, композитор, певица
 40 лет — Отто Нотман, композитор, певец
 40 лет — Крис Конли, композитор, музыкант, певец
 40 лет — Александр Коган, композитор, певец
 40 лет — Анна Семенович, певица
 30 лет — Рита Ора, певица
 30 лет — Джеймс Маслоу — актёр, певец, автор песен, участник группы Big Time Rush и Кендалл Шмидт — актёр, певец, автор песен и участник групп Big Time Rush и Heffron Drive
 30 лет — Сюмин, певец
 30 лет — Лу Хань, певец, актёр и танцор
 30 лет — Крис Ву, певец, рэпер и актёр
 30 лет — Надя Дорофеева, Певица, актриса и модель
 25 лет — Алина Гросу, певица
 25 лет — Post Malone, рэпер
 25 лет — Дуа Липа, певица
 25 лет — Ким Джису, певица и актриса
 25 лет — Ли Тхэён, певец и рэпер
 25 лет — Jerry Heil, певица
 20 лет — Lil Pump, рэпер
 20 лет — Хван Йеджи, певица
 20 лет — На Джемин, певец, рэпер и танцор

Юбилеи коллективов 
 60 лет — The Beatles
 50 лет — Queen, Aerosmith, Electric Light Orchestra
 40 лет — Depeche Mode, R.E.M., Eurythmics, Manowar, ДДТ, Круиз, Рок-Ателье
 30 лет — Take That, Ace of Base, Enigma, Технология, Дискотека Авария, Братья Карамазовы, Лесоповал, Плач Єремії

 25 лет — N'Sync, Evanescence, System of a Down, Иванушки International, Блестящие
 20 лет — ВиАгра, 5'Nizza, Сливки, Plazma, Гражданин Топинамбур
 10 лет — Время и стекло, Kazaky, Спів Братів, Big Time Rush

События 
 26 января — 62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми».
 Первая отмена «Евровидения» за всю его историю из-за пандемии COVID-19.
 29 мая Леди Гага выпустила свой пятый студийный альбом Chromatica. На альбом вошли фиты с Арианой Гранде, BLACKPINK и Элтоном Джоном
 26 июня — выход концертного альбома «LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK» группы «Depeche Mode»
 26 июля — на День ВМФ России, Сергей Скачков и музыканты группы « Земляне» выступили с концертом на авиабазе «Хмеймим» перед российскими военнослужащими принимающими участие в военной операции вооруженных сил Российской Федерации в Сирии.
 13 ноября — выпущен альбом «Power Up» рок-группы AC/DC.
 29 ноября — «Детское Евровидение — 2020».

Группы 

Образовавшиеся
 Cignature
 Галасы ЗМеста

Распавшиеся
 X1
 Время и Стекло
 MBAND
 Open Kids

Воссоединившиеся
 Maybeshewill
 Wanna One
 ПТП и NK
 Саша и Сирожа 
 Linkin Park

Сольные дебюты 

 Uglystephan
 Scally Milano
 Slava Marlow

Награды

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 Depeche Mode (Дэйв Гаан, Мартин Гор, Винс Кларк, Алан Уайлдер и Энди Флетчер)
 The Doobie Brothers (, , , Майкл Макдональд, , , ,  и )
 Nine Inch Nails (Крис Вренна, Алессандро Кортини, Дэнни Лонер, Трент Резнор, Аттикус Росс, Илан Рубин и Робин Финк)
 The Notorious B.I.G.
 T. Rex (Марк Болан, ,  и )
 Уитни Хьюстон
Неисполнители:
 
 
Синглы:
  (The Box Tops)
  ()
  ()
 Wild Thing (The Troggs)
  (Sam the Sham & the Pharaohs)

Рейтинги 
 Список альбомов № 1 в США в 2020 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2020 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в России в 2020 году (TopHit)

Скончались

Январь 
 1 января — Lexii Alijai (21) — американская хип-хоп-исполнительница
 3 января — Валерий Калистратов (77) — советский и российский хоровой дирижёр и композитор
 4 января — Геннадий Пискунов (80) — советский и российский оперный певец (бас)
 7 января — Нил Пирт (67) — канадский музыкант и автор песен, барабанщик группы Rush
 13 января — Штефан Петраке (70) — советский и молдавский певец, солист ВИА «Оризонт», «Поющие гитары» и «Норок»
 15 января
 Максим Головин (46) — российский кинокомпозитор
 Юрий Димитрин (85) — советский и российский драматург, либреттист и писатель
 16 января — Барри Такуэлл (88) — австралийский валторнист и дирижёр
 17 января — Алексей Ольгин (88) — советский и эстонский поэт-песенник, писатель и поэт
 18 января — Дэвид Олни (71) — американский фолк-исполнитель, гитарист и автор песен
 24 января — Шон Рейнерт (48) — американский музыкант, барабанщик групп Cynic и Æon Spoke
 26 января — Боб Шейн (85) — американский певец и гитарист, один из основателей группы The Kingston Trio
 27 января — Гомар Сихарулидзе (77) — советский и грузинский композитор
 28 января — Отмар Мага (90) — немецкий дирижёр
 29 января — Альгимантас Бражинскас (82) — советский и литовский композитор

Февраль 
 1 февраля
 Виктор Афанасьев (72) — советский и российский военный дирижёр и музыкальный педагог
 Энди Гилл (64) — британский рок-музыкант и продюсер, основатель и гитарист группы Gang of Four
 4 февраля — Лилиана Петрович (80 или 81) — югославская и сербская певица
 5 февраля — Александр Пономарёв (55) — советский и российский гитарист, басист и автор песен
 7 февраля — Неджмие Пагаруша (86) — югославская и косовская певица и актриса
 9 февраля
 Сергей Слонимский (87) — советский и российский композитор, пианист и музыковед
 Мирелла Френи (84) — итальянская оперная певица (лирическое сопрано)
 Маргарета Халлин (88) — шведская оперная певица (колоратурное сопрано), композитор и актриса
 10 февраля — Мардж Редмонд (95) — американская актриса и певица
 12 февраля — Хэмиш Милн (80) — британский пианист и музыковед
 14 февраля
 Игорь Катаев (97) — советский, чешский и российский пианист и композитор
 Рейнберт де Леу (81) — нидерландский дирижёр, пианист, композитор и музыкальный педагог
 15 февраля — Ирина Чмыхова (89) — болгарская певица и музыкальный педагог
 16 февраля — Перл Карр (96) — британская певица
 17 февраля
 Исамудин Ахмедов (63) — советский и российский гармонист и музыкальный деятель
 Эндрю Уэзеролл (56) — британский диджей, автор песен и продюсер
 19 февраля — Pop Smoke (20) — американский рэпер и автор песен
 21 февраля — Ян ван ден Берг (90) — нидерландский органист
 23 февраля — Анатолий Капустин (81) — советский и украинский оперный певец (тенор)
 25 февраля — Ирина Бочкова (81) — советская и российская скрипачка и музыкальный педагог
 26 февраля — Сергей Доренский (88) — советский и российский пианист и музыкальный педагог
 28 февраля — Нина Кокорева (62) — советская и российская поэтесса-песенница

Март 
 1 марта — Мария Антонова (93) — советская и российская певица
 6 марта
 Маккой Тайнер (81) — американский джазовый пианист
 Ирина Шикунова (79) — советская и белорусская оперная певица (лирическое сопрано) и музыкальный педагог
 8 марта — Григорий Концур (78) — советский и российский оперный певец (бас) и педагог
 9 марта
 Кит Олсен (74) — американский продюсер и звукорежиссёр
 Валентина Савицкая (92) — советская и молдавская оперная певица (сопрано)
 11 марта — Чарльз Вуоринен (81) — американский композитор
 13 марта — Ренат Еникеев (82) — советский и российский композитор
 14 марта — Дженезис Пи-Орридж (70) — британский певец, музыкант и автор песен, басист и вокалист группы Throbbing Gristle
 15 марта — Сюзи Делер (102) — французская актриса и певица
 16 марта
 Леонид Мельников (63) — советский и российский валторнист и музыкальный педагог
 Константин Рябинов (55) — советский и российский музыкант, основатель и гитарист группы «Гражданская оборона»
 19 марта — Аурлус Мабеле (66) — конголезский и французский певец и композитор
 20 марта
 Станислав Гаудасинский (83) — советский и российский оперный режиссёр
 Кенни Роджерс (81) — американский кантри-певец и музыкант
 21 марта — Василий Кан (59) — советский и российский трубач, дирижёр и музыкальный педагог
 22 марта — Николай Боярчиков (84) — советский и российский артист балета и балетмейстер
 24 марта
 Ману Дибанго (86) — камерунский саксофонист и вибрафонист
 Терренс Макнелли (81) — американский драматург, либреттист и сценарист
 Вольфганг Маршнер (93) — немецкий скрипач, альтист, композитор и музыкальный педагог
 Анатолий Мокренко (87) — советский и украинский оперный певец (баритон) и актёр
 Уильям Рифлин (59) — американский музыкант-мультиинструменталист
 Эдуард Хэнкинс Тарр (83) — американский трубач и музыковед
 25 марта — Детто Мариано (82) — итальянский композитор, аранжировщик, поэт-песенник и пианист
 26 марта — Наоми Мунаката (64) — бразильский хоровой дирижёр и педагог японского происхождения
 27 марта — Рауф Бабаев (82) — советский и азербайджанский эстрадный певец, солист вокального квартета «Гая»
 29 марта
 Джо Диффи (61) — американский кантри-певец и автор-исполнитель
 Кшиштоф Пендерецкий (86) — польский композитор, дирижёр и педагог
 30 марта
 Дон Кэмпбелл (69) — американский танцор и хореограф
 Билл Уизерс (81) — американский певец, музыкант и автор песен
 31 марта — Золтан Пешко (83) — венгерский дирижёр и композитор

Апрель 
 1 апреля
 Баки Пиццарелли (94) — американский джазовый гитарист
 Адам Шлезингер (52) — американский певец, музыкант и автор песен, основатель, клавишник и басист группы Fountains of Wayne
 2 апреля — Клаудио Спис (95) — американский композитор чилийского происхождения
 6 апреля — М. К. Арджунан (84) — индийский кинокомпозитор
 7 апреля — Джон Прайн (73) — американский певец, гитарист и автор песен
 8 апреля — Гленн Фредли (44) — индонезийский певец, автор песен и актёр
 9 апреля
 Сергей Комаров (69) — советский и российский аккордеонист
 Дмитрий Смирнов (71) — советский и британский композитор
 Ксения Триполитова (104) — французская балерина русского происхождения
 13 апреля — Рё Кавасаки (73) — японский гитарист и композитор
 15 апреля — Ли Кониц (92) — американский джазовый саксофонист и композитор
 16 апреля
 Пётр Карпов (72) — советский и российский артист оперетты
 Анатолий Киселёв (72) — советский и российский композитор, аранжировщик и музыкант
 Кристоф (74) — французский певец, музыкант и автор песен
 Ян Талих (74) — чешский альтист
 17 апреля — Сталина Азаматова (80) — советская и таджикская балерина, киноактриса и балетмейстер
 18 апреля
 Людмила Ваверко (92) — советский и молдавский музыкальный педагог
 Николай Сухоручкин (62) — советский и российский танцовщик
 19 апреля — Александр Вустин (76) — советский и российский композитор
 21 апреля
 Вадим Морозов (61) — советский и российский художник, музыкант и изобретатель
 Флориан Шнайдер (73) — немецкий музыкант, основатель и вокалист группы Kraftwerk
 22 апреля — Виктор Гурьев (93) — советский и белорусский оперный певец (тенор)
 25 апреля — Витаутас Баркаускас (89) — советский и литовский композитор и музыкальный педагог
 27 апреля — Линн Харрелл (76) — американский виолончелист
 28 апреля — Бобби Льюис (95) — американский певец и пианист
 29 апреля
 Джон Лафия (63) — американский сценарист, режиссёр, продюсер и музыкант
 Мартин Ловетт (93) — британский виолончелист и музыкальный педагог
 30 апреля
 Нина Кирсо (56) — советская и украинская певица, солистка группы «Фристайл»
 Сэм Ллойд (56) — американский актёр и музыкант, участник группы The Blanks

Май 
 3 мая
 Дэйв Гринфилд (71) — британский рок-музыкант, клавишник группы The Stranglers
 Кэди Гроувз (30) — американская певица и автор песен
 4 мая
 Майкл Макклур (87) — американский писатель, поэт, драматург и автор песен
 Лорн Манроу (95) — американский виолончелист
 Джин Эрдман (104) — американская танцовщица, хореограф и театральный режиссёр
 5 мая
 Вадим Венедиктов (82) — советский и российский дирижёр и музыкальный педагог
 Милли Смолл (73) — ямайская певица
 6 мая
  (66) — британский певец и автор песен, вокалист группы Bad Company
 Игорь Шаповалов (74) — советский и российский артист балета, балетмейстер, хореограф, режиссёр и педагог
 9 мая — Литл Ричард (87) — американский певец, пианист и композитор
 13 мая
 Габриэль Бакье (95) — французский оперный певец (баритон)
 Гульнар Даукенова (58) — советская и казахская певица, композитор и кюйши
 Дерек Лоуренс (78) — британский музыкальный продюсер
 14 мая — Анджело Ло Форезе (100) — итальянский оперный певец (тенор)
 15 мая — Эцио Боссо (48) — итальянский пианист, композитор и дирижёр
 17 мая — Лаки Питерсон (55) — американский певец, музыкант и автор песен
 18 мая — Пётр Вандиловский (65) — советский и белорусский дирижёр и музыкальный педагог
 22 мая
 Мори Канте (70) — гвинейский и малийский исполнитель на коре и певец
 Галина Турчанинова (90) — советский и российский музыкальный педагог
 23 мая — Купер (43) — российский рэп-исполнитель, участник группы Bad Balance
 24 мая
 Джимми Кобб (91) — американский джазовый барабанщик
  (91) — американский музыкант, басист группы Bill Haley & His Comets
 30 мая — Мади Меспле (89) — французская оперная певица (колоратурное сопрано)

Июнь 
 1 июня 
 Мирослав Скорик (81) — советский и украинский композитор и музыковед
 Tini Lin (22) — российский рэп-исполнитель, автор песен и саунд-продюсер
 4 июня
 Марчелло Аббадо (93) — итальянский пианист и композитор
 Борис Данилов (90) — советский и российский балетмейстер
 Стив Прист (72) — британский музыкант, бас-гитарист и вокалист группы Sweet
 6 июня — Аллан Эванс (64) — американский музыковед и музыкальный продюсер
 8 июня
 Эдуард Абдуллин (79) — советский и российский методолог, хормейстер и педагог
  (69) — американская певица, вокалистка группы The Pointer Sisters
 9 июня —  (66) — валлийский рок-музыкант, гитарист группы UFO
 10 июня — Таир Гатауов (35) — казахстанский артист балета
 11 июня — Теймур Мустафаев (81) — советский и азербайджанский певец
 14 июня
 Клод Самюэль (88) — французский музыковед
 Кит Типпетт (72) — британский джазовый пианист и композитор
 18 июня
 Павел Ермоленко (68) — советский и украинский оперный певец (баритон)
 Вера Линн (103) — британская певица
 Жорж Октор (97) — бельгийский скрипач и дирижёр
 19 июня — Галли Матросова (97) — советская и российская альтистка и музыкальный педагог
 20 июня — Олег Парастаев (61) — советский и российский рок-музыкант и автор песен, клавишник группы «Альянс»
 23 июня
 Геновайте Сабаляускайте (97) — советская и литовская балерина, балетмейстер, хореограф и балетный педагог
 Николай Фадеечев (87) — советский и российский артист балета и балетный педагог
 25 июня — Борис Дубровин (94) — советский и российский поэт-песенник и писатель
 27 июня — Марк Гурман (82) — советский и латвийский хореограф и артист балета
 28 июня — Сергей Яковенко (82) — советский и российский певец (баритон) и педагог
 29 июня — Джонни Мэндел (94) — американский аранжировщик и кинокомпозитор
 30 июня
 Ида Гендель (91) — британская скрипачка польского происхождения
 Людвиг Финшер (90) — немецкий музыковед

Июль 
 2 июля — Николай Капустин (82) — советский и российский композитор и джазовый пианист
 3 июля
 Жалгас Кенесов (61) — советский и казахстанский композитор
 Сародж Хан (71) — индийская танцовщица и хореограф
 5 июля — Ник Кордеро (41) — канадский актёр и рок-музыкант
 6 июля
 Александр Дармастук (74) — советский и российский хоровой дирижёр
 Чарли Дэниелс (83) — американский кантри-певец и музыкант
 Эннио Морриконе (91) — итальянский композитор, аранжировщик и дирижёр
 8 июля — Ная Ривера (33) — американская актриса и певица
 9 июля — Кенес Дуйсекеев (74) — советский и казахстанский композитор
 12 июля — Murda Killa (27) — российский хип-хоп-исполнитель
 17 июля — Зизи Жанмер (96) — французская балерина
 19 июля — Евгений Родыгин (95) — советский и российский композитор
 21 июля — Бока (71) — советский, армянский и американский певец и автор-исполнитель
 24 июля — Амала Шанкар (101) — индийская танцовщица и актриса
 25 июля
 Питер Грин (73) — британский певец и музыкант, основатель и гитарист группы Fleetwood Mac
 Бернард Ладыш (98) — польский оперный певец (бас) и актёр
 Энди Картрайт (29) — украинский и российский хип-хоп-исполнитель
 28 июля — Бент Фабрик (95) — датский пианист и композитор

Август 
 2 августа — Леон Флейшер (92) — американский пианист, дирижёр и музыкальный педагог
 3 августа — Геннадий Ледях (92) — советский и российский артист балета, балетмейстер и балетный педагог
 5 августа — Агафонас Яковидис (65) — греческий певец и музыкант
 8 августа — Эрих Грюнберг (95) — британский скрипач австрийского происхождения
 9 августа — Мартин Бёрч (71) — британский музыкальный продюсер
 11 августа — Трини Лопес (83) — американский певец, гитарист и актёр
 13 августа — Гулназар Келди (74) — советский и таджикский поэт и журналист, автор текста Национального гимна Республики Таджикистан
 14 августа
 Джулиан Брим (87) ― британский классический гитарист и лютнист
 Эва Демарчик (79) — польская певица
 Валентина Легкоступова (54) — советская и российская эстрадная певица
 17 августа — Пандит Джасрадж (90) — индийский певец
 18 августа
 Борис Пургалин (84) — советский и российский сценарист и поэт-песенник
 Джек Шерман (64) — американский рок-музыкант, гитарист группы Red Hot Chili Peppers
 19 августа — Пурэвжавын Хаянхярваа (85) — монгольский композитор
 20 августа — Георгий Минасов (87) — советский и армянский дудукист, педагог и изобретатель музыкальных инструментов
 22 августа
 Анатолий Пономаренко (75) — советский и российский оперный певец (баритон)
 Улла Пиа (75) — датская певица и актриса
 25 августа
 Кора Канне-Мейер (91) — нидерландская оперная певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог
 Владимир Никонов (82) — советский и российский артист балета и балетный педагог
 29 августа
 Анатолий Паутов (76) — советский и российский трубач, дирижёр и педагог
 Михаил Шестаков (61) — советский и российский скрипач и концертмейстер

Сентябрь 
 1 сентября — Эрик Морилло (49) — американский и колумбийский диджей, продюсер и музыкант
 4 сентября
 Анни Корди (92) — бельгийская певица и актриса
 Люсиль Старр (82) — канадская кантри-певица и музыкант
 6 сентября
 Станислав Легков (83) — советский и российский хоровой дирижёр
 С. Мохиндер (94) — индийский кинокомпозитор
 11 сентября — Тутс Хибберт (77) — ямайский певец, гитарист и автор песен, лидер группы Toots and the Maytals
 14 сентября — Хамдуна Тимергалиева (71) — советская и российская певица
 15 сентября — Ян Кренц (94) — польский композитор и дирижёр
 19 сентября — Ли Керслейк (73) — британский рок-музыкант, барабанщик группы Uriah Heep
 21 сентября —  (92) — американский певец и музыкант, основатель, вокалист и гитарист группы The Four Seasons
 23 сентября — Жюльетт Греко (93) — французская актриса и певица
 24 сентября — Вячеслав Войнаровский (74) — советский и российский оперный певец (тенор) и актёр
 25 сентября — С. П. Баласубраманьям (74) — индийский закадровый исполнитель, композитор, актёр и продюсер
 26 сентября — Моше Эфрати (86) — израильский танцовщик и хореограф
 28 сентября — Фредерик Девресе (91) — бельгийский композитор и дирижёр нидерландского происхождения
 29 сентября — Хелен Редди (78) — австралийская и американская певица и автор песен

Октябрь 
 2 октября — Александр Кальянов (73) — советский и российский звукорежиссёр, эстрадный певец, киноактёр, композитор, аранжировщик, продюсер и телеведущий
 3 октября — Карел Фиала (95) — чешский оперный певец (тенор) и киноактёр
 6 октября
 Эдди Ван Хален (65) — американский рок-музыкант нидерландского происхождения, гитарист группы Van Halen
 Ив Рене Жан Жерар (88) — французский музыковед
 Джонни Нэш (80) — американский певец и музыкант
 Владислав Пьявко (79) — советский и российский оперный певец (лирико-драматический тенор), актёр и педагог
 7 октября
 Александр Алексеев (82) — советский и российский дирижёр
 Жан Мартен (92) — французский пианист и педагог
 8 октября — Мухаммед Реза Шаджарян (80) — иранский певец и композитор
 11 октября
 Боро Дрляча (79) — югославский, боснийский и сербский фолк-певец
 Юрий Ханжов (59) — советский и российский музыкальный педагог
 12 октября — Кястутис Антанелис (69) — советский и литовский композитор, архитектор и художник
 14 октября
 Дмитрий Данин (70) — советский и российский музыкант, певец, композитор и аранжировщик
 Ронда Флеминг (97) — американская актриса и певица
 16 октября — Гордон Хаскелл (74) — британский музыкант, басист и вокалист группы King Crimson
 17 октября — Тосинори Кондо (71) — японский джазовый трубач
 18 октября — Хосе Падилья (64) — испанский диджей и продюсер
 19 октября — Вацловас Даунорас (83) — советский и литовский оперный певец (бас) и педагог
 20 октября — Валерий Топорков (72) — советский и российский эстрадный певец
 21 октября
 Виола Смит (107) — американская джазовая барабанщица
 Мардж Чэмпион (101) — американская актриса, танцовщица и хореограф
 28 октября — Михаил Кане (77) — советский и российский автор-исполнитель
 29 октября — Геннадий Селюцкий (83) — советский и российский артист балета и балетный педагог
 30 октября
 Гумер Абдульманов (90) — советский и российский певец
 Александр Ведерников (56) — советский и российский дирижёр
 Владимир Коваленко (81) — советский и российский дирижёр и музыкальный педагог
 31 октября — MF Doom (49) — британский и американский рэпер и продюсер

Ноябрь 
 2 ноября
 Виталий Максимов (79) — советский и российский виолончелист, дирижёр и музыкальный педагог
 Джиджи Пройетти (80) — итальянский актёр и певец
 Владимир Рожок (74) — советский и украинский музыкальный педагог и хоровой дирижёр
 4 ноября — Кен Хенсли (75) — британский рок-музыкант, клавишник, гитарист и вокалист группы Uriah Heep
 6 ноября
 King Von (26) — американский рэпер
 Тимур Сельчук (74) — турецкий певец, пианист, дирижёр и композитор
 8 ноября — Оскар Бентон (71) — нидерландский музыкант и композитор
 9 ноября
 Михаил Дриневский (79) — советский и белорусский дирижёр
 Мери Лебензон (89) — советская и российская пианистка и педагог
 17 ноября
 Владимир Лебедев (73) — советский и российский тромбонист, композитор и аранжировщик
 Габриэль Хмура (74) — израильский дирижёр польского происхождения
 18 ноября — Мария Байко (89) — советская и украинская певица (меццо-сопрано), участница трио сестёр Байко
 19 ноября
 Юрий Балашов (65) — советский, американский и российский художник и музыкант
 Ярослав Сех (90) — советский и российский артист балета, педагог и балетмейстер
 Владимир Терешков (81) — советский и российский оперный певец и музыкальный педагог
 Евгений Шейко (58) — советский и российский дирижёр и музыкальный педагог
 21 ноября — Тамаш Михай (73) — венгерский рок-музыкант и автор песен, бас-гитарист группы Omega
 24 ноября
 Дмитрий Петрович (49) — советский и белорусский писатель, поэт и композитор
 Пенчо Стоянов (89) — болгарский композитор, музыкальный теоретик и педагог
 27 ноября — Анатолий Нименский (70) — советский и российский композитор
 28 ноября — Кирилл Партыка (67) — советский и российский писатель, поэт, журналист, автор песен и рок-музыкант

Декабрь 
 3 декабря
 Андре Ганьон (84) — канадский композитор, пианист, дирижёр и аранжировщик
 Владимир Губа (81) — советский и украинский композитор
 6 декабря
 Клаус Овчарек (81) — австрийский оперный певец (тенор) и актёр
 Галина Поливанова (91) — советская и украинская певица (сопрано)
 7 декабря — Вадим Петров (88) — чешский композитор, пианист и музыкальный педагог
 8 декабря
 Нина Герасимова-Персидская (92) — советский и украинский музыковед и культуролог
 Темур Кевхишвили (80) — советский и грузинский хормейстер
 Владимир Полубоярцев (70) — советский и украинский театральный актер, режиссёр и опереттный певец (баритон)
 11 декабря — Александр Столяров (75) — советский и российский певец, солист Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота
 12 декабря
 Александр Жилинский (65) — советский и украинский композитор, актёр и певец
 Чарли Прайд (86) — американский кантри-музыкант, автор-исполнитель и гитарист
 Энн Райнкинг (71) — американская танцовщица, хореограф и актриса
 13 декабря — Андрей Сапунов (64) — советский и российский певец и музыкант, вокалист, гитарист и басист группы «Воскресение»
 14 декабря
 Свен Гундлах (61) — советский и российский художник, поэт и музыкант, один из основателей арт-группы «Мухоморы»
 Виктор Кузнецов (83) — советский и российский домрист
 16 декабря — Реваз Тавадзе (83) — советский и грузинский пианист и музыкальный педагог
 18 декабря — Николай Брятко (90) — советский и российский оперный певец (бас) и музыкальный педагог
 19 декабря — Пелле Альсинг (60) — шведский музыкант, барабанщик группы Roxette
 20 декабря
 Энрике Креспо (79) ― уругвайский и немецкий тромбонист, композитор и аранжировщик
 Фанни Уотермен (100) — британская пианистка и музыкальный педагог
 21 декабря — Виктор Зима (79) — советский и российский тромбонист и музыкальный педагог
 23 декабря
 Рика Зарай (82) — израильская и французская певица
 Лесли Уэст (75) — американский гитарист, автор песен и певец, один из основателей группы Mountain
 24 декабря
 Лоренс Блинов (84) — советский и российский композитор, философ и поэт
 Иври Гитлис (98) — израильский скрипач
 25 декабря
 Яан Ряэтс (88) — советский и эстонский композитор и музыкальный педагог
 Майкл Элиг (54) — американский клубный промоутер и музыкант
 28 декабря
 Владимир Ефименко (67) — советский и российский эстрадный певец и исполнитель, солист ВИА «Лейся, песня»
 Армандо Мансанеро (85) — мексиканский пианист и композитор
 29 декабря
 Клод Боллинг (90) — французский джазовый пианист, композитор и аранжировщик
 Алекси Лайхо (41) — финский певец и музыкант, основатель, вокалист и гитарист группы Children of Bodom
 Шабба-Ду (65) — американский танцор, хореограф и актёр

См. также

Примечания

Ссылки 
 Юбилеи композиторов 2020. alldates.ru